Cycnogeton är ett släkte av sältingväxter. Cycnogeton ingår i familjen sältingväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sältingväxter
Cycnogeton